Биевецкий сельский совет () — входит в состав
Лубенского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Биевцы.

Населённые пункты совета 
 
 с. Биевцы 
 с. Горобии 
 с. Енковцы

Примечания